Пурнема:

 Пурнема — село в Онежском районе Архангельской области.
 Пурнема — река на северо-западе России, протекает в Архангельской области.